Флаг муниципального образования «Азо́вский район» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 ноября 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1128.

Описание 

Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на пять неравных полос, из которых первая зелёная и вторая жёлтая составляют 1/4 ширины полотнища, пятая синяя в 2/5 ширины полотнища; третья синяя и четвёртая белая, чешуйчато изогнуты и ширина их составляет 1/20 ширины полотнища.

Обоснование символики 
Цвета флага символизируют благоприятные природно-климатические условия Приазовья, а также ведущие отрасли районного народно-хозяйственного комплекса: земледелие, плодоовощеводство и рыболовство.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, силы, великодушия.

Зелёный цвет полотнища символизирует, плодородие и природные богатства донской земли, а также здоровье и жизнь.

Синие волнистые полосы показывают географическое расположение Азовского района на берегах реки Дон (узкая полоса) и Азовского моря (широкая полоса).

Синий цвет в геральдике символизирует честь, преданность, истину, чистое небо.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Примечания